Ла-Романь ():

 Ла-Романь — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Ла-Романь — коммуна во Франции, в департаменте Мен и Луара.